Scipio peut désigner :

Toponymie 

 , ville située dans l'Indiana ;
 Scipio (New York), ville située dans l'État de New York ;
 , ville située dans l'Ohio ;
 Scipio, census-designated place située en Oklahoma ;
 Scipio, ville située dans l'Utah ;
 , ville située dans le Kansas.

Patronyme 
 Scipio Slataper, écrivain italien, essayiste et critique littéraire, né le  à Trieste
  (1910–2002), baryton italien

Homonymie